Arana puede referirse a:

 Arana, localidad de la Argentina;
 Arana, barrio de Bermeo, municipio de Vizcaya, España;
 Arana, localidad del municipio de Condado de Treviño, en la provincia de Burgos, España;
 Arana, barrio de Vitoria, capital de Álava, España;
 San Vicente de Arana, localidad del Valle de Arana, España;
 Ullibarri-Arana, localidad del Valle de Arana, España;
 Valle de Arana, municipio del sureste de Álava, España;

Desambiguaciones 
 José Arana (desambiguación)